Марсель Гранольєрс і Марцін Матковський були чинними чемпіонами, але цього разу Гранольєрс натомість вирішив узяти участь у турнірі турнірі в Пекіні. Матковський грав у парі з Айсамом-уль-Хак Куреші, і у 1-му колі вони поступилися парі Сантьяго Гонсалес і Хуліо Перальта.

Бен Маклахлан і Ясутака Утіяма здобули титул, перемігши у фіналі пару Джеймі Маррей і Бруно Соарес з рахунком 6–4, 7–61.

Сіяні пари 

  Жан-Жюльєн Роє /  Хорія Текеу (чвертьфінал)
  Джеймі Маррей /  Бруно Соарес (фінал)

  Равен Класен /  Ражів Рам (чвертьфінал)
  Раян Гаррісон /  Майкл Вінус (1-ше коло)

Кваліфіканти 

  Трет Х'юї /  Аділ Шамасдін (1-ше коло)

Вайлд-кард 

  Тосіхіде Мацуї /  Юіті Суґіта   (1-ше коло)

  Бен Маклахлан /  Ясутака Утіяма (чемпіони)

Основна сітка

Кваліфікація

Сіяні пари 

  Макс Мирний /  Філіпп Освальд (1-ше коло)

  Трет Х'юї /  Аділ Шамасдін (кваліфіканти)

Кваліфіканти 

  Трет Х'юї /  Аділ Шамасдін

Основна сітка

Посилання 
 
 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу
Світовий Тур ATP 2017